Bracciolini peut faire référence à :

Patronymes 

 Francesco Bracciolini (1566-1646), poète italien.
 Poggio Bracciolini (1380-1459), écrivain, philosophe, humaniste et homme politique italien.

Toponyme 

 Terranuova Bracciolini, commune italienne.